Ширяев, Евгений:
 Ширяев, Евгений Александрович (род. 1943) — советский и российский композитор.
 Ширяев, Евгений Юрьевич (род. 1984) — украинский футболист.